Queen of the Damned ist der Originaltitel folgender Werke:

 The Queen of the Damned, Roman von Anne Rice, siehe Die Königin der Verdammten
 Queen of the Damned, US-amerikanischer Horrorfilm von 2002, siehe Königin der Verdammten